MVM steht für:
 Magyar Villamos Művek, ein staatliches Energieversorgungsunternehmen in Ungarn
 Militärverbindungsmission
 Modiran Vehicle Manufacturing, ein iranischer Automobilhersteller
 die römische Zahl 1995 (Subtraktionsverfahren)

MvM ist die Abkürzung für:
 Männer vom Morgenstern

mvm steht für:
 Munya (ISO-639-3-Code), Qiang-Gyalrong-Sprache in China

MVM